Marie Amélie van Bourbon (Caserta, 26 april 1782 - Surrey, 24 maart 1866), prinses der beide Siciliën, hertogin van Orléans, was een dochter van Ferdinand I der Beide Siciliën en door haar huwelijk koningin der Fransen. Haar moeder aartshertogin Maria Carolina, was een dochter van keizerin Maria Theresia. Ze was dus een nicht van koningin Marie Antoinette. Ze werd geboren in het koninklijke Paleis van Caserta.

In 1798 vluchtte ze samen met haar familie naar Palermo. Rond 1800 verbleef ze samen met haar moeder aan het Habsburgse hof in Oostenrijk, waar ze zich verloofde met Lodewijk Filips, de hertog van Orléans en de latere koning van Frankrijk.

In hun korte tijd in Palermo werden verscheidene kinderen geboren onder andere Prinses Louise van Orléans. Ze schonk hem in totaal tien kinderen:

 Ferdinand Filips, hertog van Orléans (3 september 1810 - 13 juli 1842)
 Louise Marie (3 april 1812 - 11 oktober 1850), gehuwd met koning Leopold I van België
 Maria (12 april 1813 - 2 januari 1839)
 Lodewijk, hertog van Nemours (5 oktober 1814 - 26 juli 1896)
 Francisca (28 maart 1816 - 20 mei 1818)
 Clementine (3 juni 1817 - 16 februari 1907), moeder van tsaar Ferdinand I van Bulgarije
 Frans, hertog van Joinville (14 augustus 1818 - 16 juni 1900)
 Karel, hertog van Penthièvre (1 januari 1820 - 25 juli 1828)
 Hendrik, hertog van Aumâle (16 juni 1822 - 7 mei 1897)
 Anton (31 juli 1824 - 4 februari 1890)

In 1848 kwam koning Lodewijk Filips ten val en vluchtte met zijn vrouw naar Engeland, waar hij in 1850 overleed. Marie Amélie bleef in Engeland tot haar dood in 1866.

Ze overleed in 1866 in Claremont House te Surrey, Verenigd Koninkrijk.

Voorouders 

Huis Bourbon-Sicilië
Partner van de koning van Frankrijk
Bourbon, M